Steve Clark, Stephen Clark
 Steve Clark (1943) olimpiai bajnok amerikai úszó
 Steve Clark (1960–1991) angol gitáros (Def Leppard)

Hasonló nevűek
 Steve Clarke (1963) skót válogatott labdarúgó, edző
 Stephen Clarke (1973) olimpiai bronzérmes kanadai úszó